Die Rallye-Weltmeisterschaft 2014 ist die 42. FIA-Rallye-Weltmeisterschaft. Sie startete am 16. Januar in Monte Carlo und dauert bis zum 16. November in Großbritannien. Der traditionelle Weltmeisterschaftslauf in Griechenland wurde durch die Rallye Polen ersetzt. Insgesamt gastiert die Rallye-Weltmeisterschaft in 13 Ländern auf vier Kontinenten. Nach Citroën und Volkswagen beteiligte sich mit Hyundai ein drittes Werksteam an der Rallye-Weltmeisterschaft. Den Weltmeistertitel der Hersteller sicherte sich Volkswagen bei der Rallye Australien und den Weltmeistertitel der Fahrer ging an das Duo Sébastien Ogier und Julien Ingrassia bei der Rallye Katalonien zum zweiten Male in Folge nach 2013.

Reglement

Punkte und Strafen 

Das Punktesystem für die ersten zehn Fahrer ist 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Das gleiche System gilt auch für die Herstellerwertung deren Teams dafür eingeschrieben wurden. Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.
Erscheint ein Teilnehmer zu spät zu einem Checkpoint oder zum Start einer Wertungsprüfung bekommt er eine Zeitstrafe. Der Aufenthalt im Service Park ist genau definiert. Wird diese Zeitspanne überzogen, gibt es ebenfalls eine Zeitstrafe.

Fahrzeuge 

Die Fahrzeuge werden in drei Klassen unterteilt und diese wiederum in weitere Kategorien. Die WRC ist die Königsklasse in der Rallye-Weltmeisterschaft, gefolgt von der WRC2 und der WRC3. In der WRC3 ist die Nachwuchsklasse Junior World Rally Championship (JWRC) integriert.

Rallye-2-Reglement 

Fahrzeuge, die an einem Tag der Rallye wegen technischem Defekt oder Unfall ausscheiden, aber repariert werden können, dürfen am nächsten Tag mit einer Zeitstrafe von fünf Minuten für jede verpasste Wertungsprüfung wieder starten. Sie sind weiterhin berechtigt, Weltmeisterschaftspunkte herauszufahren.

Regeländerungen ab der Rallye Portugal 

 Fahrer, die unter dem Rallye-2-Reglement starten sind neu berechtigt, in der Power-Stage WM-Punkte zu sammeln.
 Die Fahrer, die unter dem Rallye-2-Reglement starten, müssen nicht mehr als Letzte in die kommenden Wertungsprüfungen, sondern als die ersten Fahrzeuge.

Teams und Fahrer

Verlauf der Saison

82. Rallye Monte Carlo 

Auch im Jahr 2014 war die Rallye Monte Carlo vom Wetter geprägt. Bereits am ersten Tag haben sich die meisten Fahrer in der Reifenwahl vertan und waren bei Schneematsch mit den falschen Pneus unterwegs. Bryan Bouffier, in einem privaten Ford Fiesta RS WRC, war nach einer tadellosen Leistung und den richtigen Reifen der Führende nach dem ersten Tag. Weltmeister Sébastien Ogier kam am zweiten und dritten Tag mit den wechselnden Strassenverhältnissen besser zurecht und überholte Bouffier, der am Ende der Rallye als Zweiter auf dem Siegerpodest stand.

62. Rallye Schweden 

Nachdem Sébastien Ogier neben die Strecke fuhr und über vier Minuten Zeit verlor, entwickelte sich die Rallye Schweden zu einem Zweikampf zwischen Andreas Mikkelsen und Jari-Matti Latvala. Am letzten Wettbewerbstag machte Latvala für Volkswagen alles klar und gewann vor seinem Teamkollegen Mikkelsen. Mads Østberg (Citroën DS3 WRC) fuhr eine gute Rallye, er wurde Dritter und gewann die drei Zusatzweltmeisterschaftspunkte in der Power Stage. Das Team von Hyundai kämpfte mit technischen Problemen, trotzdem markierte Thierry Neuville in zwei Wertungsprüfungen die zweitbeste Zeit.

28. Rallye Mexiko 

Sébastien Ogier (Volkswagen) gewann die Rallye Mexiko wie schon im Vorjahr. Zweiter wurde Jari-Matti Latvala, Teamkollege von Ogier und zum ersten Mal auf dem Podest der ersten Drei, Hyundai mit Thierry Neuville. Die Ford- und Citroën-Fahrer, insbesondere Mikko Hirvonen und Mads Østberg zeigten gute Leistungen, wurden aber nicht belohnt. In der Weltmeisterschaft setzen sich die VW-Piloten Ogier (63 Punkte) und Latvala (60) von der Konkurrenz mit rund 30 Punkten ab.

48. Rallye Portugal 

Zum vierten Mal gewannen Sébastien Ogier und Beifahrer Julien Ingrassia die Rallye Portugal. Anfangs Woche regnete es stark in Süd-Portugal, was die Wertungsprüfungen schwieriger machte. Teilweise waren die Schotter-Straßen trocken und an anderen Stellen fuhren die Fahrer in tiefem Schlamm. Dies hatte zur Folge, dass einige Fahrer bereits nach dem ersten Tag der Rallye, infolge von Unfällen, im späteren Verlauf nur noch unter dem Rallye-2-Reglement starten durften und mit Zeitstrafen belegt wurden. Ogier fuhr nach der Strategie «angreiffen wo man kann und sonst die nötige Sicherheit walten lassen». Dies war die Strategie die es gebraucht hatte für den Sieg.

34. Rallye Argentinien 

Jari-Matti Latvala war in Argentinien nicht zuschlagen, auch von Volkswagen-Teamkollege und dem amtierenden Weltmeister Sébastien Ogier nicht. In der Weltmeisterschaft verkleinerte Latvala seinen Rückstand zu Ogier auf 24 Punkte. Kris Meeke fuhr auf Platz drei, der zweite Podestplatz für den Citroën-Werksfahrer in diesem Jahr. Die Rallye fand mehrheitlich bei nassem, kühlem und zum Teil nebligem Wetter statt.

11. Rallye Sardinien 

Die letzten zehn Rallyes wurden alle mit dem Volkswagen Polo R WRC gewonnen, ein neuer Rekord in der Rallye-WM. Sébastien Ogier und Jari-Matti Latvala dominierten den sechsten Weltmeisterschaftslauf, sie lieferten sich ein enges Duell, bis Latvala durch einen Reifenschaden einige Minuten verlor.

2. Rallye Polen 

Sébastien Ogier hatte bei der Rallye Polen den 17. Gesamtsieg des Polo R WRC bei 20 gefahrenen Rallyes gefeiert. Andreas Mikkelsen komplettierte mit einer großartigen Leistung, sowie Jari-Matti Latvala mit einer Aufholjagd, das starke Volkswagen-Teamergebnis mit den Rängen zwei und fünf. Thierry Neuville fuhr mit dem Hyundai i20 WRC auf den dritten Platz.

64. Rallye Finnland 

Mit einem knappen Vorsprung von 3, 6 Sekunden gewann Jari-Matti Latvala (VW Polo R WRC) seine Heimrallye vor Teamkollege Sébastien Ogier. Zwar hatte Latvala am dritten Tag mit Bremsproblemen zu kämpfen, trotzdem reichte es für den Sieg. Mit einer nahezu fehlerfreien Leistung wurde Kris Meeke (Citroën DS3 WRC) dritter.

32. Rallye Deutschland 

Nach einer ereignisreichen und spannenden Rallye gewannen Thierry Neuville und Hyundai zum ersten Mal in der Rallye-Weltmeisterschaft. Teamkollege Dani Sordo fuhr auf den zweiten Rang.

23. Rallye Australien 

Mit dem Dreifachsieg bei der Rallye Australien sicherte sich Volkswagen bereits drei Weltmeisterschaftsläufe vor dem Ende der Saison 2014 den Herstellertitel. Sébastien Ogier gewann vor Jari-Matti Latvala und Andreas Mikkelsen.

5. Rallye Frankreich (Elsass) 

Jari-Matti Latvala zeigte an den drei Tagen der Rallye Frankreich eine überzeugende und souveräne Leistung. Er machte keine Fehler und holte sich überlegen seinen ersten Sieg bei einer Asphaltrallye. Mit dem Sieg vertagte Latvala die Titelentscheidung. Sein Rückstand auf Sébastien Ogier beträgt 27 Punkte.

50. Rallye Katalonien (Spanien) 

Mit einer soliden und kontrollierten Leistung fuhr Sébastien Ogier den Sieg heraus. Er verwies seinen Teamkollegen und einzigen Konkurrenten um den Weltmeistertitel Jari-Matti Latvala auf den zweiten Rang. Somit konnte Ogier seinen zweiten Weltmeistertitel in Folge feiern.

70. Rallye Großbritannien (Wales) 

Weltmeister Sébastien Ogier beendete die Rallye-Weltmeisterschaft 2014 mit einem Sieg. Der Franzose gewann und feierte damit beim 13. und letzten Lauf des Jahres seinen achten Saisonsieg.

Kalender 
Die Rallye Neuseeland erscheint im Jahr 2014 und 2015 nicht im Rallye-Kalender. Das Abkommen mit den Veranstaltern der Rallye Australien, die Austragungsländer jährlich abzuwechseln, läuft aus. Im Jahr 2015 soll wieder eine ähnliche Abmachung verhandelt werden.
Nach dem Jahr 2009 ist die Rallye Polen wieder im Kalender zu finden. Dabei wurden an einem Tag Wertungsprüfungen im angrenzenden Litauen gefahren.
Die traditionsreiche Rallye Griechenland hat für das Jahr 2014 keinen Weltmeisterschaftslauf erhalten.

Klassifikationen

Fahrerwertung WRC 
In der Rallye-Weltmeisterschaft gibt es keine Streichresultate. Punkte werden, in dieser Saison, an die erstplatzierten zehn Fahrer nach dem folgenden FIA-Standard vergeben.
Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Beifahrerwertung WRC 
In der Rallye-Weltmeisterschaft gibt es keine Streichresultate. Punkte werden, in dieser Saison, an die erstplatzierten zehn Fahrer nach dem folgenden FIA-Standard vergeben.
Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Herstellerwertung WRC

Fahrerwertung WRC2 
In der Rallye-Weltmeisterschaft gibt es keine Streichresultate. Punkte werden, in dieser Saison, an die erstplatzierten zehn Fahrer nach dem folgenden FIA-Standard vergeben.

Fahrerwertung WRC3 
In der Rallye-Weltmeisterschaft gibt es keine Streichresultate. Punkte werden, in dieser Saison, an die erstplatzierten zehn Fahrer nach dem folgenden FIA-Standard vergeben.

Fahrerwertung JWRC 
In der Rallye-Weltmeisterschaft gibt es keine Streichresultate. Punkte werden, in dieser Saison, an die erstplatzierten zehn Fahrer nach dem folgenden FIA-Standard vergeben.

Weblinks 

 Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/

Einzelnachweise 

 
2014
Motorsportsaison 2014